Čin je lahko:

 Vojaški čin - vojaška stopnja
 čin - star izraz za dejanje v gledališču
 Gasilski čin

Čin je lahko tudi del imena več kitajskih oseb:

 Čin Ši Huangdi - prvi kitajski cesar
 Čin Džjušao - kitajski matematik